Austriacka Formuła 3 Sezon 2015 – trzydziesty trzeci sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2015
2015 w sportach motorowych